«Зафар-Наме» () — название нескольких книг, важных источников по истории Тимура:
 Зафар-наме (Шами) — книга Низама ад-Дин (Низамеддин) Абд ал-Васи Шами
 Зафар-наме (Язди) — книга Шарафа ад-Дин Али Йазди

См. также 
 Зафар-наме — историческое сочинение Хафиза Таныш ал-Бухари.

Литература
 Трепавлов, В. В. История Ногайской Орды. М., Восточная литература, 2001.
 Шараф ад-Дин Али Язди. Зафар-наме. Ташкент, Сан'ят, 2008, 484 с.